Кремъл може да се отнася за:
 кремъл – укрепената най-вътрешна част на стари руски градове:
 Московски кремъл – кремъл в Москва, седалище на президента
 Казански кремъл – кремъл в Казан
 „Купа на Кремъл“ – турнир по тенис на корт в Москва